Алекса́ндр Ива́нович Гу́сев:
 Гусев, Александр Иванович (1880—1903) — тверской революционер.
 Гусев, Александр Иванович (1900—1977) — советский геолог Арктики.
 Гусев, Александр Иванович (1910—1978) — Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Гусев, Александр Иванович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Александр Иванович (род. 1941) — советский генерал-майор авиации.
 Гусев, Александр Иванович (род. 1946) — советский и российский физик.